Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 1997 je šesto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 7. in 9. marcem 1997 v dvorani Palais Omnisports de Paris-Bercy v Parizu, Francija. Udeležilo se ga je 712 atletov iz 118-ih držav, ki so tekmovali v 28-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1997
1997 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Parizu